Földesi Lajos (1919–1994) labdarúgó, edző, sportvezető
 Földesi Lajos (1927–2015) Ybl-díjas építész